«Пастушка» (,  или ) — картина, написанная французским художником Вильямом Бугро (William Bouguereau, 1825—1905) в 1889 году и являющаяся частью коллекции Музея Филбрук в Талсе, штат Оклахома, США ( 1947.8.82). Размер картины —  (по другим данным,  или ).


История и описание 
Картина была передана в дар Музею Филбрук в 1947 году как часть коллекции Лауры Клабб (Laura A. Clubb) — владелицы отеля, в котором до этого находились принадлежавшие ей картины.

На картине изображена босоногая девушка в крестьянской одежде, смотрящая прямо на зрителя. Сзади на её плечах находится палка — пастушка держит её правой рукой за один конец, а левая рука закинута на палку с другой стороны. За её спиной виден деревенский пейзаж с холмами, лугом и пасущимися коровами.

Картина «Пастушка» была одним из главных экспонатов выставки «В студиях Парижа: Вильям Бугро и его американские ученики» (), которая проходила в 2006—2007 годах в Талсе, Оклахома (Музей Филбрук, 17 сентября — 31 декабря 2006 года), Окале, Флорида (Музей Эпплтон, 9 февраля — 27 мая 2007 года) и Питтсбурге, Пенсильвания (Центр искусств и истории Фрик, 7 июля — 7 октября 2007 года).

В разные годы Бугро написал несколько картин с названием «Пастушка».

Примечания

Ссылки 
 The Little Shepherdess, 1889, William-Adolphe Bouguereau, Google Art Project, www.googleartproject.com

Картины Вильяма Бугро
Картины из собраний Музея Филбрук
Картины с изображением детей